Wesnjanka (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniwka, siehe Wesnjanka (Starokostjantyniwka)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Wesnjanka (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka, siehe Wesnjanka (Dobrowelytschkiwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Wesnjanka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Wesnjanka (Kiwerzi)

 Siedlung in der Oblast Kiew, Rajon Wolodarka, siehe Wesnjanka (Wolodarka)

siehe auch:
 Wesnjane